Florival, marque de bière brassée par la Brasserie Affligem pour les supermarchés Delhaize ;
Florival (Grez-Doiceau), localité faisant partie de la commune de Grez-Doiceau, Belgique ;
Abbaye de Florival, ancien monastère situé à Florival, Grez-Doiceau
Gare de Florival, halte ferroviaire belge située à proximité de l'abbaye du même nom
Florival (vallée), l'autre nom de la vallée de la Lauch